Norra Fjärdbådan är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i den sydöstra delen av landskapet,  km sydost om huvudstaden Mariehamn.

Terrängen runt Norra Fjärdbådan är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Norra Fjärdbådan. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km norr om Norra Fjärdbådan.

Kommentarer

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö